Ricardo Adolfo Galli Granada (n. 19 de octubre de 1965), también conocido por su apodo Gallir, es profesor en la Universidad de las Islas Baleares y activista del software libre.

Es doctor en informática por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Tras llevar a cabo un proyecto universitario para controlar el aparcamiento de las aeronaves en el aeropuerto de Palma de Mallorca en Palma de Mallorca, se afincó en la isla. Es miembro de la Free Software Foundation (FSF) y fue presidente del grupo de usuarios de software libre BULMA. 

En diciembre de 2005, junto a Benjamí Villoslada, crea Menéame, un sistema de promoción de noticias copia del conocido Digg, aunque con algunas diferencias. Menéame sirve fundamentalmente para promocionar noticias publicadas en blogs o en medios digitales, para lo que se nutre de los usuarios como único filtro, sujeto a criterios de valoración personal.

Ricardo Galli también es autor de herramientas como cpudyn, y wp-cache.

Enlaces externos 
Publicaciones técnicas de Ricardo Galli en BULMA.
Ricardo Galli en la Open Source World Conference.
wp-cache

Referencias 

Activistas del copyright
Informáticos de España
Informáticos de Argentina
Profesores de Argentina
Profesores de España
Personas del Proyecto GNU